Kleon (griechisch Κλέων) ist der Name folgender Personen:

 Kleon (Athen) († 422 v. Chr.), Politiker und Heerführer
 Kleon (Sizilien), Sklave 
 Kleon (Mysien), Söldner, Fürst und Oberpriester
 Kleon (Ägina), Statthalter unter Attalos II. 

in der griechischen Mythologie:
 Kleon (Genosse des Nireus), Teilnehmer am Trojanischen Krieg
 Kleon (Sohn des Pelops)

Siehe auch:
 Cleon
 Cléon (Begriffsklärung)